British Television Network, cadena de televisió fictícia que apareix a la pel·lícula V de Vendetta
 Bring the Noise, cançó del grup Public Enemy dels Estats Units
 BTN també és el codi ISO 3166-1 del Bhutan, estat de l'Àsia
 BTN també és el codi ISO 4217 del ngultrum, moneda oficial del Bhutan